Die Fußball-Amateurliga Rheinland 1976/77 war die 25. Saison der 1. Amateurliga, dem Vorgänger der Verbandsliga Rheinland, auch Rheinland-Liga genannt. Diese Liga stellte bis 1978 den Unterbau zur 2. Fußball-Bundesliga dar und war somit in der Gesamtligen-Hierarchie drittklassig.

Abschlusstabelle 

Rheinlandmeister wurde TuS Neuendorf, der die Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga Süd mit dritten Platz in der Südwestgruppe scheiterte. Der FC Bitburg nahm als Rheinland-Vertreter an der Deutschen Fußball-Amateurmeisterschaft 1977 teil und scheiterte im Viertelfinale an den Amateuren von Fortuna Düsseldorf (Niederrhein).

Den Abstieg in die 2. Amateurliga mussten die Spvgg Andernach, der VfL Trier und der BSV Weißenthurm antreten. Für die nachfolgende Saison 1977/78 kamen als Aufsteiger aus den 2. Amateurliga der FSV Salmrohr, der SC Rhein-Ahr Sinzig und der TuS Hahnstätten.

Weblinks 
 Ehrentafel Rheinlandmeister bei D.S.F.S
 Amateurliga Rheinland 1976/77 bei f-archiv.de
 1. Amateurliga Rheinland 1976/77 auf den Seiten der Agentur für Information und Statistik, abgerufen am 9. März 2022

Fußballsaison 1976/77
1976